Guinand ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Guinand (1838–1909), französischer Dichter und Librettist
 Klara Guinand (vor 1865–nach 1885), deutsche Theaterschauspielerin
 Patrick Guinand (* 1947), französischer Schauspiel- und Opernregisseur
 Pierre-Louis Guinand (1748–1824), Schweizer Optiker
 Valesca Guinand (1840–1916), deutsche Theaterschauspielerin